Domenico Bollani († 1496), politico e diplomatico italiano
Domenico Bollani († 1504), politico e diplomatico italiano
Domenico Bollani (1514-1579), vescovo cattolico italiano
Domenico Bollani († 1613), vescovo cattolico italiano